Ichikawa bezeichnet:
 Ichikawa, eine Stadt in der japanischen Präfektur Chiba
 Ichikawa (Hyōgo), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Ichikawa (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Hyōgo
 (4903) Ichikawa, einen Asteroiden im Hauptgürtel

Ichikawa ist der Familienname folgender Personen:
 Akinori Ichikawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ichikawa Beian (1779–1858), japanischer Kalligraf
 Ichikawa Botan (1880–1940), japanischer Kabukischauspieler, siehe Ichikawa Sadanji II.
 Ichikawa Danjūrō, japanische Kabuki-Schauspieler-Linie
 Daisuke Ichikawa (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ichikawa Ennosuke, japanische Kabuki-Schauspieler-Linie
 Ichikawa Enshō II. (1880–1940), japanischer Kabukischauspieler, siehe Ichikawa Sadanji II.
 Ichikawa Fusae (1893–1981), japanische Feministin und Politikerin
 Hideo Ichikawa (* 1945), japanischer Jazzmusiker
 Ichikawa Hikotaro (1896–1946), japanischer Diplomat
 Ichirō Ichikawa (* 1937), japanischer Politiker
 Jun Ichikawa (1948–2008), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Kana Ichikawa (* 1991), japanische Sprinterin
 Keita Ichikawa (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Koichi Ichikawa, japanischer Mediziner, siehe Spiropterakarzinom
 Kon Ichikawa (1915–2008), japanischer Regisseur
 Ichikawa Koyone I. (1880–1940), japanischer Kabukischauspieler, siehe Ichikawa Sadanji II. 
 Masahiko Ichikawa (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Masatoshi Ichikawa (* 1961), japanischer Radrennfahrer
 Raizō Ichikawa VIII. (1931–1969), japanischer Schauspieler

 Shin’ichi Ichikawa († 2011), japanischer Drehbuchautor
 Ichikawa Shōichi (1892–1945), japanischer Politiker
 Takuji Ichikawa (* 1962), japanischer Schriftsteller
 Ichikawa Utaemon (1907–1999), japanischer Schauspieler
 Yasuo Ichikawa (* 1942), japanischer Politiker
 Yui Ichikawa (* 1986), japanische Schauspielerin
 Yūki Ichikawa (* 1987), japanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Ishikawa